Dubnice ist der Name zweier Gemeinden in der Tschechischen Republik:

Gemeinde im Okres Česká Lípa, siehe Dubnice pod Ralskem
Ortsteil von Lichnov u Bruntálu im Okres Bruntál

Siehe auch:
Dubnitz